Мурзагалиев - тюркская фамилия. 

 Мурзагалиев, Арман (род. 1990) — казахстанский скрипач.
 Мурзагалиев, Мухамедхафий (1887-1941) — секретарь Киргизского (Казахского) обкома РКП(б).
 Мурзагалиев, Рустем (род. 1992) — казахстанский баскетболист.